Eva Perón ist der Name folgender Personen:

* Eva Perón (María Eva Duarte de Perón; 1919–1952), argentinische Primera Dama

Eva Perón bezeichnet:

 Avenida Eva Perón (Buenos Aires), Straße in Buenos Aires, Argentinien
 Estadio Eva Perón, Fußballstadion in Junín, Argentinien
 Fundación Eva Perón, argentinische Stiftung
 Ciudad Eva Perón, früherer Name von La Plata (Stadt), Argentinien
 Provincia Eva Perón, früherer Name der Provinz La Pampa, Argentinien